Perez eller Pérez kan avse:

Personer

Personer med förnamnet Pérez
 Perez Hilton, pseudonym för Mario Armando Lavandeira, Jr. (född 1978), amerikansk bloggare och TV-personlighet
 Pérez Prado (1916–1989), kubansk orkesterledare, musiker och kompositör

Personer med efternamnet Pérez
 Adolfo Pérez Esquivel (född 1931), argentinsk människorättsaktivist och fredspristagare
 Alejandro Pérez (född 1989), mexikansk MMA-utövare
 Alejandro Pérez Lugín (1870–1926), spansk prosadiktare
 Alfonso Pérez (född 1949), colombiansk boxare
 Alfonso Pérez (fotbollsspelare) (född 1972), spansk fotbollsspelare
 Alfredo Pérez Rubalcaba (1951–2019), spansk politiker, socialist
 Álvaro Pérez Mejía (född 1982), spansk fotbollsspelare
 Armando Christian Pérez (född 1981), kubansk-amerikansk rappare, känd som Pitbull
 Amauyrus Pérez (född 1976), kubansk-italiensk vattenpolospelare
 Anna Maria Perez de Taglé (född 1990), amerikansk skådespelare, modell och sångerska
 Antonio Pérez (1540–1611), spansk politiker
 Arturo Pérez-Reverte (född 1951), spansk författare och journalist
 Ayoze Pérez (född 1993), spansk fotbollsspelare

 Belle Perez (född 1976), belgisk sångerska
 Benito Pérez Galdós (1843–1920), spansk författare

 Candelaria Pérez (1810–1870), chilensk kvinnlig soldat
 Carlos Pérez (född 1971), kubansk och ungersk handbollsspelare
 Carlos Pérez (kanotist) (född 1979), spansk kanotist
 Carlos Andrés Pérez (1922–2010), venezolansk president och politiker
 Carolina Wallin Pérez (född 1982), svensk pop- och jazzsångerska
 Conrado Perez Armenteros (född 1950), kubansk basketspelare

 Daniel Ayala Peréz (1906–1975), mexikansk kompositör
 David Perez (född 1990), svensk politiker, sverigedemokrat
 Diego Pérez (född 1980), uruguayansk fotbollsspelare
 Diego Pérez Marne (född 1978), spansk-svensk handbollsspelare och tränare
 Domingo Pérez (fotbollsspelare) (1936–), fotbollsspelare från Uruguay

 Enzo Pérez (född 1986), argentinsk fotbollsspelare
 Erik Pérez (född 1989), mexikansk MMA-utövare
 Ernesto Pérez (född 1970), spansk judoutövare

 Felipe Pérez Roque (född 1965), kubansk utrikesminister
 Fernán Pérez de Guzmán (1378–1460), spansk skald
 Florentino Pérez (född 1947), spansk affärsman och idrottsledare
 Francisco Pérez (född 1978), spansk tävlingscyklist
 Franky Perez , amerikansk sångare och musiker
 Frédéric Perez (född 1961), fransk handbollsspelare

 George Pérez (född 1954), amerikansk serieskapare
 Germán Pérez, spansk skådespelare
 Gonzalo Pérez de Vargas (född 1991), spansk handbollsmålvakt
 Guillermo Pérez (född 1979), mexikansk taekwondoutövare

 Hugo Ernesto Pérez (född 1963), amerikansk och elsalvadoriansk fotbollsspelare och tränare

 Inti Chavez Perez (född 1984), svensk sexualupplysare

 Javier Pérez de Cuéllar (1920–2020), peruansk diplomat och politiker, generalsekreterare i FN
 Jefferson Pérez (född 1974), ecuadoriansk kappgångare
 Jhonny Pérez (född 1997), dominikansk simmare
 Joaquín Pérez (1936–2011), mexikansk ryttare
 José Manuel Pérez (1963–2005), spansk motorcyklist
 Joshua Pérez (född 1998), amerikansk fotbollsspelare
 Juan Pérez (född 1974), spansk handbollsspelare
 Juan Pérez de la Serna (1573–1631), spansk ärkebiskop av Mexiko
 Julio Pérez (1926–2002), uruguayansk fotbollsspelare
 Julio Alberto Pérez Cuapio (född 1977), mexikansk tävlingscyklist

 Kenneth Perez (född 1974), dansk fotbollsspelare

 Lucas Pérez (född 1988), spansk fotbollsspelare
 Lucía Pérez (född 1985), spansk sångerska
 Luis Pérez-Sala (född 1959), spansk racerförare
 Luis Alberto Pérez-Rionda (född 1969), kubansk kortdistanslöpare

 Marcos Pérez Jiménez (1914–2001), venezolansk militär och politiker, diktator
 Markus Perez (född 1982), brasiliansk MMA-utövare
 Mattias Pérez (född 1975), svensk musiker och musikpedagog
 Miguel Pérez Cuesta (född 1986), spansk fotbollsspelare, känd som Michu

 Nacor Medina Perez (född 1988), svensk och spansk handbollsspelare

 Olaya Pérez Pazo (född 1983), venezolansk beachvolleybollspelare
 Óscar Pérez Rojas (född 1973), mexikansk fotbollsmålvakt
 Otto Pérez Molina (född 1950), guatemalansk politiker, Guatemalas president

 Pancho Pérez Santiago (född 1953), chilensk författare, även verksam i Sverige
 Pascual Pérez (1926–1977), argentinsk boxare

 Ramón Pérez de Ayala (1881–1962), spansk författare
 Ricardo Pérez Godoy (1905–1982), peruansk militär och politisk ledare
 Rolando Perez (född 1947), svensk konstpedagog och skulptör
 Rosie Perez (född 1964), amerikansk skådespelare, dansare och regissör

 Sergio Pérez (född 1990), mexikansk racerförare
 Shimon Peres (1923–2016), israelisk politiker och statsman

 Víctor Pérez Petit (1871–1947), uruguayansk författare
 Vincent Pérez (född 1964), schweizisk skådespelare, regissör och filmproducent

 Walter Pérez (född 1973), argentinsk tävlingscyklist
 Wilson Perez (född 1950), svensk boxare
 Wilson Pérez (född 1967), colombiansk fotbollsspelare

Övriga
 Maria Perez – fiktiv person, figur i Sune-serien av Anders Jacobsson och Sören Olsson

 Pérez (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning

Geografi

Antarktis

 Islotes Perez, ögrupp, 
 Mount Perez, berg, 
 Cape Pérez, udde, 
 Perez Glacier, glaciär

Argentina

 Pérez, Santa Fe, ort, 

 Cerro Cueva de Pérez – berg
 Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez – fotbollsarena
 Partido de Roque Pérez, kommun, Buenos Aires, 
 Roque Pérez (kommunhuvudort i Argentina), Buenos Aires, 
 Senador Pérez – ort

Chile
 Cerrillo Pérez – kulle
 Cerrillo Pérez Gacitúa – kulle
 Cerro Conscripto Pérez – berg
 Estuario Pérez de Arce – fjord
 Isla Pérez de Arce – ö
 Mantos de Pérez Norte – gruva
 Mantos de Pérez Sur – gruva
 Paso Pérez Rosales (bergspass i Chile)
 Vicente Perez Rosales nationalpark

Colombia
 Aeropuerto Santiago Pérez Quiróz – flygplats

Dominikanska republiken
 Loma de Pérez – kulle
 Loma El Aguacate de los Pérez – berg

Filippinerna

 Perez, Filippinerna, ort, Calabarzon, Province of Quezon,

Haiti
 Pointe Pérez – udde

Kuba
 Canal Diego Pérez – havskanal
 Laguna Los Pérez – sjö
 Niceto Pérez – ort

Mexiko
 Acatlán de Pérez Figueroa – ort och kommun
 Carlos Rovirosa Pérez International Airport – flygplats
 Cerro Martín Pérez – kulle
 Cerro Rincón de Pérez – berg
 El Saucillo de los Pérez – ort
 Emiliano Zapata, Acatlán de Pérez Figueroa – ort
 Epifanio C. Pérez – ort
 Huichinal Chila Pérez – ort
 José Pérez – ort
 Lomas Perez – kullar och bergskedja
 Los Sauces de Pérez – ort
 Luis Gil Pérez – ort
 Mesa Los Perez – två platåberg
 Puerto Juan Perez – bergspass
 Pérez y Jiménez – ort
 Sierra de Nicolás Pérez – bergskedja
 Isla Pérez – flera öar

Spanien
 Coliseum Alfonso Perez – fotbollsarena
 Domingo Pérez (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Domingo Pérez (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Hernán-Pérez (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Hernán-Pérez (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Puebla de Sancho Pérez (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Puebla de Sancho Pérez (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Spanska efternamn
Efternamnsförgreningssidor